Die CIMB Malaysian Open Squash Championships 2011 fanden vom 20. bis 23. Juli 2011 in Kuala Lumpur, Malaysia statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2010/11 und gehörte zur Wertungskategorie International 50. Das Turnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2010/11 und gehörte zur Wertungskategorie World Series Gold.
 
Titelverteidiger waren Mohd Azlan Iskandar und Nicol David. Iskandar erreichte in diesem Jahr das Viertelfinale, in dem er gegen Aamir Atlas Khan verlor. Khan erreichte auch das Endspiel, in dem er auf Grégory Gaultier traf. Dieser besiegte Khan mit 11:8, 11:3 und 11:3. Es war Gaultiers erster Titel bei dem Turnier und erster Titel der laufenden Saison. Bei den Damen setzte sich erneut Nicol David durch, diesmal gegen Jenny Duncalf mit 11:6, 12:10 und 11:5. Dies war ihr siebter Titel in Folge bei den Malaysian Open.
 
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die vier besten Spieler wurden gesetzt. Bei den Damen umfasste das Hauptfeld ebenfalls 16 Startplätze, davon vier für Qualifikantinnen. Die besten acht Spielerinnen wurden gesetzt. Per Wildcard erhielten Kamran Khan und Delia Arnold jeweils einen Startplatz im Hauptfeld. Beide schieden bereits in der ersten Runde aus; Khan gegen Mohd Azlan Iskandar und Arnold gegen Omneya Abdel Kawy.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 50.000 US-Dollar bei den Herren und 68.500 US-Dollar bei den Damen.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2010/11
WSA World Tour 2010/11
2011